Джоэл Гриффитс (; 21 августа 1979, Сидней, Австралия) — австралийский футболист, полузащитник, также выступает на позиции нападающего.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал карьеру в командах «Сидней Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед Джетс» и «Парраматта Пауэр» в расформированной к настоящему моменту Национальной футбольной лиге Австралии и Новой Зеландии (). Также провел некоторое время в Англии, где находился в расположении «Лидс Юнайтед» и даже успел дважды за неё выступить.

В январе 2012 года отказался продлевать контракт с «Бэйцзин Гоань» и в качестве свободного агента перешёл в стан извечных соперников - «Шанхай Шэньхуа». Контракт игрока заканчивался в конце 2012 года и он решил его не продлевать, а вернуться в Австралию, где присоединился к «Сиднею», за который дебютировал 14 января 2013.

Международная карьера 
Представлял сборную Австралии на молодёжном чемпионате мира 1999 года, который проходил в Нигерии. Дебютный матч за первую сборную состоялся 9 октября 2005 года в игре против команды Ямайки, а забив гол он праздновал его, прыгая как кенгуру. Это был один из последних матчей австралийской сборной перед квалификационным раундом к Кубку мира против Уругвая.

В январе 2008 года он попал в число 22-х футболистов, которые в тренировочном лагере в Сиднее готовились к матчам квалификации, однако в матче против Катара на поле не вышел из-за повреждения.

В мае 2010 года игрока не включили в состав на Чемпионат мира по футболу 2010, что сам Гриффитс прокомментировал следующим образом: 
Не было телефонного звонка, никто ничего не присылал. Может быть он (тренер) придёт и посмотрит игру? ... Он предпринимает что-то, чтобы посмотреть игры третьего дивизиона в Англии или Италии, где австралийские игроки иногда находятся не только в запасе.Особенно меня взбесило его фраза о том, что у нас есть нападающие лучше, чем Джоэл Гриффитс...какого *** он вообще знает? Он не видел моих игр в течение двух сезонов, а когда последний раз смотрел - я был обладателем «золотой бутсы» и MVP Чемпионата Австралии.''

Личная жизнь 
Его брат-близнец Адам и младший брат Райан — также профессиональные футболисты.
В декабре 2007 года женился на подруге детства, Бьянке Йенсен. 29 апреля 2009 года у пары родилась дочь, Джизель Янсон Гриффитс.

Достижения 
 Индивидуальные
 Австралия:
 Золотая бутса А-Лиги: 2007/08 (12 голов)
 Медаль Джонни Уоррена: 2008
 Игрок года Ньюкасл Юнайтед Джетс: 2007/08

 Клубные
 Австралия:
Ньюкасл Юнайтед Джетс:
 Чемпион Австралии: 2007/08
 Китай:
Бэйцзин Гоань:
 Чемпион Китая: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль в Ньюкасл Джетс
 Профиль на сайте Футбол Австралии
 Профиль на сайте Oz Football
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Сазерленд Шаркс»
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»
Игроки ФК «Сидней Юнайтед»